Первый дивизион 1988 () — 46-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 1 мая 1988 года и закончился 25 сентября 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1988
Фарерские острова
1988 год на Фарерских островах